Тротил-У — промышленное взрывчатое вещество, производящееся из тринитротолуола, извлеченного из утилизируемых боеприпасов при их расснаряжении. В отличие от тротила марок В и ВП, также извлекаемых из боеприпасов, не удовлетворяет требованиям ГОСТ 4117-78 на промышленные ВВ по содержанию влаги и примесей и отличается от свежеизготовленного по взрывчатым характеристикам. Также применяется для изготовления граммонитов, нитротолов и пр. смесевых взрывчатых составов.

По степени опасности относится к классу 1, подклассу 1.1; по ГОСТу 19433-88 относится к группе совместимости D. Серийный номер ООН 0209. Предназначено для проведения взрывных работ в любых климатических районах (в температурных пределах от +50 до −60 °C) путём закладки в сухие либо обводнённые скважины.

Описание 
Выпускается в непатронированной форме в виде двух марок УД (дроблёный) и УГ (гранулированный). Тротил марки УД (обозначение УД ТУ) предназначен для ручного снаряжения скважин и имеет вид кусков полидисперсного состава нерегламентированной формы с размером не более 45 мм. Тротил марки УГ (обозначение УГ ТУ) допускает механизированное снаряжение скважен и поставляется в виде гранул диаметром 3-5 мм.

Физико-химические свойства 
Тротил-У взрывоопасен, пожароопасен и токсичен, в процессе манипуляций с ним выделяет вредную для здоровья пыль.

См. также 
 Дибазит — промышленное ВВ из дроблёных артиллерийских порохов

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Взрывчатые вещества на основе утилизируемых боеприпасов
Ядовитые вещества